Зноба́ — украинская фамилия.

Известные носители:
 Зноба, Валентин Иванович (1929—2006) — советский и украинский художник, скульптор.
 Зноба, Иван Степанович (1903—1990) — советский художник и скульптор.